Часлав:

 Часлав — город в районе Кутна-Гора Среднечешского края Чехии.
 Часлав — футбольный клуб из города Часлав, Чехия.
 Часлав Клонимирович — внук Строимира и правнук Властимира, первого независимого князя Сербии.